Domingoella är ett släkte av svampar. Domingoella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Domingoella